250-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение РККА в Великой Отечественной войне. Надо иметь в виду, что также 250-й зенитный артиллерийский дивизион имелся в составе 55-й стрелковой дивизии действовал с 25 июня 1941 года по 27 декабря 1941 года, уничтожен в Белоруссии.

История 

Дивизион сформирован 1 сентября 1941 года на базе 2-го зенитного артиллерийского полка 10-й бригады ПВО в Бологом, 5-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 10-й бригады ПВО и управление 10-й бригады ПВО

В составе действующей армии с 1 сентября 1941 года по 29 сентября 1943 года.

С сентября 1941 года по сентябрь 1943 года является фронтовым дивизионом Северо-Западного фронта, с  весны 1942 года дислоцируется близ «Рамушевского коридора».

29 сентября 1943 года дивизион преобразован в 64-й гвардейский отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Подчинение

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны